Chili:
San Pablo (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Osorno
San Pablo (metrostation), een metrostation gelegen in de wijk Lo Prado te Santiago

Colombia:
San Pablo (Bolívar), een gemeente in het departement Bolívar
San Pablo (Nariño), een gemeente in het departement Nariño
San Pablo de Borbur, een gemeente in het departement Boyacá

Costa Rica:
San Pablo (Heredia), een plaats in de provincie Heredia
San Pablo (kanton), een kanton van de provincie Heredia

Filipijnen:
San Pablo (Isabela), een gemeente in de provincie Isabela
San Pablo (Laguna), een stad in de provincie Laguna
San Pablo (Zamboanga del Sur), een gemeente in de provincie Zamboanga del Sur

Mexico:
San Pablo Guelatao, een stadje in de deelstaat Oaxaca
San Pablo Villa de Mitla, een stadje in de deelstaat Oaxaca
San Pablo de las Salinas, een plaats in de staat Mexico

Peru:
San Pablo (Peru), een stad in Peru
San Pablo (district), een district in de provincie Bellavista
San Pablo (provincie), een provincie van Peru

Overige:
San Pablo (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
San Pablo (San Marcos), een gemeente in het Guatemalteekse departement San Marcos
San Pablo de los Montes, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
San Pablo (fort), de overblijfselen van een fort in Nicaragua
San Pablo (Venezuela), een plaats in de Venezolaanse deelstaat Yaracuy
De feestdag San Pedro en San Pablo, zie Hoogfeest van Petrus en Paulus